

Буланова — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Буланова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область

Буланова — річка в Полтавській області, права притока Ворскли

 Буланова Валентина Костянтинівна (1923) — українська акторка
 Буланова Оксана Валеріївна (1972) — міністр соціального захисту і праці Придністров'я (2013—2015)
 Буланова Тетяна Іванівна (1969) — російська естрадна співачка та актриса

Див. також 
 Буланов